Björnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björnasjö, sjö i Uppvidinge kommun,  (5,09 ha)
Björnasjön (Bäckseda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (20,7 ha)
Björnasjön (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (8,51 ha)

Se även
Björnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn